Němec é um comum apelido checo, que significa alemão. A forma feminina é Němcová.

Němec ou Nemec pode referir-se a:
 Corin Nemec - actor americano
 Pavel Němec - Ministro da Justiça checo
 Petr Němec - futebolista checo
 Jan Němec - realizador checo
 Adam Nemec - futebolista eslovaco
 Dejan Nemec - futebolista esloveno
 André Nemec - guionista americano
 Jiří Němec - futebolista checo

Němcová pode referir-se a:
 Božena Němcová (1820 - 1862), escritora checa
 Petra Němcová, modelo checa

Desambiguação